El nombre de Carles Riera puede hacer referencia a:
 Carles Riera Pujal (1956-2009), músico español;
 Carles Riera Albert (1960), político español;